

Бредфорд — округ, штат Пенсільванія
 Бредфорд — округ, штат Флорида